Max Lehmer ist der Name folgender Personen:

* Max Lehmer (Politiker) (1885–1964), deutscher Volkswirt und Politiker (BVP, CSU)

Siehe auch:
 Maximilian Lehmer (* 1946), deutscher Politiker (CSU)